Rouvroy (Luik), een gehucht in Horion-Hozémont, een deelgemeente van de Belgische gemeente Grâce-Hollogne
Rouvroy (Luxemburg), een gemeente en plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Rouvroy (Namen), een gehucht in Bonneville, een deelgemeente van de Belgische gemeente Andenne

Rouvroy (Aisne)
Rouvroy (Pas-de-Calais)
ook:
Rouvroy-en-Santerre, Somme 
Rouvroy-les-Merles,  Oise 
Rouvroy-Ripont,  Marne 
Rouvroy-sur-Audry, Ardennes
Rouvroy-sur-Marne,  Haute-Marne
Rouvroy-sur-Serre, Aisne